Thomas Jelinek ist der Name folgender Personen:

* Thomas J. Jelinek (* 1964), österreichischer Dramaturg
 Thomas Walter Jelinek (* 1921), deutscher Chemiker und Galvanotechniker 

Siehe auch:
 Tomáš Jelínek (* 1962), tschechischer Eishockeyspieler